Fëdorovskij rajon 

Fëdorovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Saratov
Fëdorovskij rajon, rajon della Baschiria (Baškortostan)

Pagine correlate 

Fëdorovskij